Шток ( «палка, стержень»):

 Шток — в геологии: интрузивное тело, в вертикальном разрезе имеющее форму колонны.

Части механизмов и устройств 
 Шток трубопроводной арматуры — кинематический элемент, осуществляющий передачу поступательного усилия от привода или исполнительного механизма к запирающему или регулирующему элементу.
 Шток (механика) — стержень, закреплённый в поршне.
 Шток якоря — стержень в верхней части якоря.

Фамилия 
Фамилия, распространённая среди немцев и евреев.
 Шток, Дора Моисеевна (более известна под фамилией Штурман; 1923—2012) — израильский литературовед, политолог, публицист, историк литературы.
 Шток, Исидор Владимирович (1908—1980) — советский писатель, драматург и сценарист, прозаик, актёр.
 Шток, Лара (род. 1992) — хорватская шахматистка, гроссмейстер (2008) среди женщин. 
 Шток, Себастьян (род. 1977) — немецкий кёрлингист.

Примечания